Anastazja halicka (zm. 20 listopada 1364 lub 1365) – prawdopodobnie córka Jerzego I Lwowica, księcia halickiego, i Eufemii kujawskiej, siostry Władysława I Łokietka.

Życiorys 
W roku 1320 została poślubiona przez Aleksandra, księcia twerskiego, miała z nim ośmioro dzieci:

 Fiodor twerski (zm. 1339)
 Lew (ur. 1321)
 Michał II twerski (1333–1399)
 Wsiewołod chełmski (zm. 1364)
 Andrzej (zm. 1365)
 Włodzimierz (zm. 1365)
 Maria (zm. 1399), żona Siemiona Dumnego
 Julianna (ca. 1325–1392), żona Olgierda, matka Jagiełły
Zmarła podczas epidemii dżumy w 1364 lub 1365 roku.

Genealogia

Bibliografia 
 Владимиро-Волынские князья. Галицкие князья.
 Роун И. Дж., История 12. Возвышение и падение, w: Краткое изложение Российской истории.
 Скрынников Р. Г., История Российская. IX–XVII века.
 Соловьев С. М., История России с древнейших времен, T. 3, Cz. 6, События в княжение сыновей Иоанна Калиты (1341-1362).

Romanowicze
Zmarli w 1365
Żony ruskich książąt